Phalaris kan syfta på:

 Phalaris –  envåldshärskare i Akragas, se Falaris
 Phalaris (släkte) – ett släkte i familjen gräs